Mike Rodgers (1985), Amerikaans atleet
 Michael Rodgers (acteur) (Michael E. Rodgers) (1969), Brits acteur
 Michael Rodgers (zanger), Amerikaans zanger
 Michael Rodgers (kunsthistoricus), hoogleraar aan Slade voor beeldende kunst

Zie ook
 Michael Rogers (doorverwijspagina)